Tendilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tendilla (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Tendilla (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar